Michio Suzuki (przedsiębiorca)
 Michio Suzuki (matematyk)